Kovařík ou Kovaříková sont des noms de famille d'origine tchèque. Ils peuvent faire référence à :

 
  (1988- ), footballeur tchèque,
 Josef Kovařík (1966- ), skieur,
 , personnalité tchèque du football,
 Radka Kovaříková (1975- ), patineuse tchèque.